Соревнования по гимнастике на летних Олимпийских играх 2004 прошли с 14 по 29 августа. Спортсмены разыграли восемнадцать комплектов медалей: 14 в спортивной гимнастике, 2 в художественной и ещё 2 в прыжках на батуте.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Спортивная гимнастика

Мужчины

Женщины

Прыжки на батуте

Художественная гимнастика

Ссылки